Ко̀стурската епархия () е епархия на Вселенската патриаршия, управлявана от Църквата на Гърция, със седалище в македонския град Костур (Кастория).

История 
В IX век в Македония има 18 епископии, подчинени на Солунската митрополия – Диоклетианополска (Διιοκλητιανουπόλεως), Никийска (Νίκης), Ираклийска (Ηρακλείας), Келийска (Κέλλης), Едеска (Εδέσσης), Кастренска (Κάστρων), Пелска (Πέλλης), Евдоксиуполска (Ευδοξιουπόλεως), Аполонийска (Απολλωνίας), Апалска (Απαλού), Партикополска (Παρθικοπόλεως), Каликска (Καλλίκου), Киперска (Κυπέρου), Сярска (Σέρρας), Амфиполска (Αμφιπόλεως), Неаполска (Νεαπόλεως), Делевска (Δελέβου) и Китроска (Κίτρου). Смята се, че Кастренската е Костурската.

В 1018 година епархията минава на подчинение на Охридската архиепископия и е нейна прототронна (първопрестолна) епархия от 1020 година. След сръбското завоевание на Костур в XIV век епархията губи титлата „прототронна“, тъй като в хрисовул на Стефан Душан за Есфигмен, прототрон е наречен митрополит Йоан II Скопски, а в 1361 година титлата се носи от Григорий Деволски. След края на сръбското владичество в 1380 година, титлата е върната на Костур, тъй като в 1383 – 1384 година епископ Гавриил е наречен прототрон. Към 80-те години на XVI век Костурската е единствената от 17-те епархии на Охридската архиепископия, която е митрополия – останалите са епископии. Вероятно повишението е станало през XVI век, тъй като в 1481 година Йосиф е наречен епископ, а в 1532 година Акакий е митрополит. Титлата на предстоятеля е πανιερώτατος λογιώτατος καί θεοπροχείριστος μητροπολίτης τῆς ἀγιωτάτης Μητροπόλεως Καστορίας, ὑπέρτιμος τε και πρωτόθρονος τῆς πρώτης Ἰουστινιανής Ἀχριδῶν καί πάσης Βουλγαρίας. Костурският митрополит носи и титлата „екзарх на цяла Дардания“ (Ἔξαρχος πάσης Δαρδανίας).

Според Николаос Сьокис между 1700 и 1773 година по неизвестни причини седалището на костурския митрополит е преместено в Клисура.

След закриването на Охридската архиепископия в 1767 година, Костурската, заедно с другите епархии на архиепископията минава на пряко подчинение на Вселенската патриаршия, положение, което се запазва до 1928 година. Митрополитът носи титлата „екзарх на цяла и стара България“ (Ἒξαρχος πάσης καί παλαιᾶς Βουλγαρίας), титлата която напомня за мястото на епархията в йерархията на бившата архиепископия. По-късно титлата е заменена от „ипертим и екзарх на цяла Македония“ (ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Μακεδονίας). Епархията заема 87 или според други сведения 83 място в йерархията на Патриаршията.

След основаването на Българската екзархия, Костур става седалище и на екзархийски архиерейски наместник. Според „Католическа енциклопедия“ от 1908 година в града живеят около 10 000 жители турци, гърци и българи, а българската епископия има 2224 семейства, 32 свещеници и 22 църкви.

Предстоятели 
Костурски епископи и митрополити на Охридската архиепископия (до 1767 г.) и Вселенската патриаршия

Управляващи Костурската екзархийска епархия

Манастири

Архиерейски наместничества и енорийски храмове

Традиционни енории в Костур 
От началото на XVII век Костур има следните традиционни енории:

Бележки